Ebmeier ist der Familienname von
 Luise Ebmeier (1879–1964), Orthopädin in Magdeburg
 Carl Heinrich Ebmeier (1793–1850), Richter, Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung